Дискография российского дуэта t.A.T.u. включает в себя три студийных альбома, выпущенных в России, три студийных альбома, выпущенных за рубежом, два альбома-ремикса, один сборник, десять синглов, выпущенных в России и семь синглов, выпущенных за рубежом.

Альбомы

Студийные альбомы

Альбомы, изданные в России

Альбомы, изданные за рубежом

Сборники

Альбомы ремиксов

Синглы

Синглы, изданные в России

Синглы, изданные за рубежом

Промосинглы 
(выпущены в некоммерческих целях)

Видеоклипы

DVD

Примечания 

T.A.T.u.
Тату
Тату